Athena:

 Athena — турецкая (ска)панк-рок-группа.
 Athena — видеоигра жанра платформер с элементами RPG.
 Athena 98.4 FM — первая частная радиостанция, которая начала своё вещание на законных основаниях в Греции.
 ATHENA (Advanced Test High ENergy Asset) — американская универсальная лазерная пушка.
 ATHENA — европейский рентгеновский орбитальный телескоп.

См. также 
 Атена
 Афина (значения)

Примечания